Рионанса ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 120 км². Население — 1113 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Rionansa, en Cantabria 102 municipios
 En Saja-Nansa en red
 En Cantabria Infinita
 Torre de Rubin de Celis 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии